Улхас (, ) — река в Западной Индии, в штате Махараштра. Несёт свои воды на запад, площадь водосборного бассейна — 4637 км².

Физико-географическая характеристика

Исток 
Улхас берет свое начало на равнине к северу от холмов , образуясь из горных ручьёв, стекающих по северным склонам этих холмов, которые являются частью горной цепи Сахьядри в Западных Гатах в округе Райгад штата Махараштра.

Течение 

От истока река течёт на север, поворачивая налево, где в неё впадает река Салпе, правый приток. Далее река течёт в северо-восточном направлении и протекает мимо Англо-Восточной морской академии, расположенной на правом берегу в деревне Кхандпе. Река протекает через деревню Паласдхари, где расположена дамба Паласдхари, после чего поворачивает на север и течёт параллельно железнодорожным путям в направлении города Карджат. Огибая Карджат, далее на севере сливается с рекой Пеж между железнодорожной станцией  и городом . После Нерала, в районе деревни Никхоп, в Улхас впадает река Пошир, правый приток. Улхас течет далее на север мимо , где в неё попадает сток с Чикхлольской дамбы. Рядом с насосной станцией MIDC Джамбхул Улхас сливается с рекой Барви, которая принимает воду после . Слияние этих рек является местом рыбалки для деревенских жителей и туристов. Дальше Улхас протекает мимо города Улхаснагара, который получил своё название от имени реки. Далее река протекает под железнодорожным мостом, соединяющим деревни  и , и сразу сливается со своим крупнейшим притоком, образованным слиянием рек Калу и Бхатса, которые составляют 55,7 % общей площади водосбора Улхаса.

После города Кальян река, текущая почти на уровне моря, подпитывается водой ручьёв и её течение начинает подчиняться приливным силам. С этого места начинается эстуарий и мангровые леса в районе городов Дива и . В сезон дождей и во время отлива река продолжает течение до Тхане, где разделяется на два рукава текущих на запад и на восток вокруг острова Сальсетт, на котором расположен Мумбаи. Основной рукав поворачивает на север к , где он образует эстуарий . Другой рукав, , течёт на юг и впадает в . В эстуарии Улхаса располагаются исторические порты Кальян,  и .

Общая длина реки от истока до впадения в Аравийское море составляет 122 км.

Водосборный бассейн 
Бассейн Улхаса лежит между 18° 44′ и 19° 42′ с. ш. и 72° 45′ и 73° 48′ в. д. Площадь бассейна Улхаса составляет 4637 км² и находится полностью в округах Тхана, Райгад и Пуна штата Махараштра. Река получает большую часть воды во время юго-западных муссонов с июня по октябрь, когда средняя величина осадков в районе бассейна реки составляет 2943 мм.

Притоки 

 Пеж
 Барви
 Бхавапури
 Мурбари
 Калу
 Шари
 Бхатаса
 Пошир
 Шилар

Использование 
Река сильно загрязнена. Тем не менее из Улхаса отбирается питьевая вода для городов Бадлапур, Нави-Мумбаи, Кальян, Домбивли  и вода на полив сельскохозяйственных земель.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 , 
 , 
 

Реки, впадающие в Аравийское море
Реки Махараштры